О́льга Вита́льевна Кура́гина, 21 апреля 1959, г. Киров) — советская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта (2004).

Спортивная карьера 
Наивысшего достижения Ольга Курагина добилась на Олимпийских играх 1980 года в Москве когда стала бронзовым призёром в легкоатлетическом пятиборье, уступив Надежде Ткаченко (1 место) и Ольге Рукавишниковой (2 место).

После завершения спортивной карьеры живёт в Москве, работает тренером.

Примечания

Ссылки 
 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Многоборцы СССР